Hobsoniopsis är ett släkte av lavar. Hobsoniopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hobsoniopsis